Die Liste der Fußball-Europapokal-Endspiele deutscher Vereine enthält alle Finalbegegnungen, der drei von der UEFA ausgetragenen Europapokalwettbewerbe, der UEFA Champions League (vormals Europapokal der Landesmeister), des Europapokals der Pokalsieger und der UEFA Europa League (vormals UEFA-Pokal), mit deutscher Vereinsbeteiligung unter Einschluss des ehemaligen Fußballverbandes der DDR seit der Saison 1955/56. Da es im Frauenfußball bisher nur einen Wettbewerb gibt und bis auf fünf Endspiele alle mit deutscher Beteiligung stattfanden, wurde auf einen Unterabschnitt für die Frauen verzichtet. Eine Übersicht findet sich unter: Liste der UEFA-Women’s-Champions-League-Endspiele. 

Im Verlauf der 64-jährigen Europapokalgeschichte erreichten 15 verschiedene deutsche Vereine insgesamt 44 mal ein Europapokalfinale, wobei es im UEFA-Pokal 1979/80 und in der UEFA Champions League 2012/13 ein rein deutsches Finale gab.
Davon konnten neun Vereine insgesamt 20 Titel gewinnen.

Die Endspiele im Überblick 
Die deutschen Finalteilnehmer sind fett gedruckt.

Rangliste der Vereine 
Stand: 2022

Erläuterungen
EP I: Europapokal der Landesmeister / UEFA Champions League
EP II: Europapokal der Pokalsieger
EP III: UEFA-Pokal / UEFA Europa League

Siehe auch 
 Liste der UEFA-Champions-League-Endspiele
 Liste der UEFA-Europa-League-Endspiele
 Liste der Endspiele des Europapokals der Pokalsieger

!
UEFA
!Deutsche Vereine